Krzewina peut désigner en Pologne :
 Krzewina, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Krzewina, village de la voïvodie de Mazovie
 Krzewina, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Krzewina, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie